

ОСВІТА

ОБРАНІ ПРАЦІ 
Монографії

1. Павлов К.В., Павлова О.М., Коротя М.І. Регулювання діяльності регіональних газорозподільних підприємств України: монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2020. 256 с.

2. Купчак В.Р., Павлова О.М,, Павлов К.В., Лагодієнко В.Р. Формування та регулювання регіональних енергетичних систем: теорія, методологія та практика : монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2019. 346 с.

3. Павлов К.В., Павлова О.М. Формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла України: монографія. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019. 541с.

4. Стрішенець М.М., Павлова О.М., Павлов К.В. Просте товарне виробництво і зародження мануфактур в Україні: монографія. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019. 291 с.

5. Павлов К.В. Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків житлової нерухомості України : монографія. Луцьк :ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2018. 482 с.

6. Strishenets Olena, Pavlov Kostiantyn. Social-economic estimation of competitive positions formation of Ukrainian regional residential real estate markets. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. P. 473-488.

7. Strichenets О.М., Pavlov K.V. Cyclical processes in forming housing property markets inUkraine // Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMAUniversity. –Riga: «Landmark» SIA, 2017. Vol. 3. P. 79-90.

8. Павлов К.В. Регулювання інвестиційно-житлових відносин в Україні: монографія. Рівне: НУВГП, 2013. 230 с.

Статті у фахових виданнях України

1. Павлова О.М., Павлов К.В., Купчак В.Р. Реформування житлово-комунальної сфери в міських агломераціях за умов децентралізації. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. Вежа-Друк. 2020. №2(22). С. 161-167.

2. Павлова О.М., Павлов К.В. Логістична взаємодія між суб’єктами газотранспортної галузі: механізм реалізації та перспективи. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки». №3(35). Т.2. 2020. С.46-51.

3. Павлова О.М., Павлов К.В. Сучасний стан та перспективи розвитку відновлювальної енергетики в регіоні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. Вежа-Друк. 2020. №1(21). С.22- 31.

4. Павлов К.В. Оцінка соціально-економічних особливостей Столичного регіонального ринку житлової нерухомості в Україні. Фаховий науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». 2019. №39. Ч.2. С. 42-47.

5. Павлов К.В., Стрішенець О.М., Купчак В.Р. Державне регулювання конкуренції на регіональних ринках житла в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. №4(16). С. 7-15.

6. Павлов К.В., Павлова О.М., Купчак В.Р. Стратегічні напрями державного регулювання конкурентних відносин шляхом стимулювання попиту та пропозиції на регіональних ринках житла в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. №4(20). C.141-149.

7. Павлова О. М., Павлов К. В., Галянт С. Р., Новосад О. В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість газорозподільних підприємств регіону. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2020. №1.

8. Павлов К.В. Напрями модернізації та механізми реалізації державної політики регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житлової нерухомості. Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова. Серія Економіка. Том 23. Випуск 2(67). 2018. С. 73–78.

9. Павлов К.В. Огляд конкурентних особливостей, економічних та соціальних показників ринків житла в регіонах України. Науковий журнал "Економічний форум". №2, 2018. С. 140–149.

10. Pavlov. K.V. Methodological Approaches to Determining the Monopolization Level of Primary Residential Real Estate Regional Markets in Ukraine. Scientific journal "Economics, Entrepreneurship, Management". Lviv : Publisher: National University “Lviv Polytechnic” 2018. vol.5, №1. С. 63–72.

Статті в міжнародних наукометричних базах (Scopus, WoS)

1. Kostiantyn Pavlov, Olena Pavlova, Myroslav Korotia and other. Determination and Management of Gas Distribution Companies’ Competitive Positions. Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control. AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1216. Springer, Cham. SCOPUS.

2. Olena Pavlova, Kostiantyn Pavlov, Alina Yakymchuk and other. Public Administration and Economic Aspects of Ukraine’s Nature Conservation in Comparison with Poland. Advances in Human Factors, Business Management and Leadership. AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1209. Springer, Cham. SCOPUS.

3. Akimova L.M., Levytska S.O., Pavlov K.V., Kupchak V.R., Karpa M.I. The role of accounting in providing sustainable development and national safety of Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 3, №30. 2019. 54-61. WoS.

4. Pavlov, K., Pavlova, O, & Kupchak, V. Integral Indicators Based on Competitiveness Capacity Characteristics of Regional Real Estate Markets of Ukraine. Journal of Competitiveness. 2019. 11(3), 87–108. WoS.

5. Pavlov K.V. Comptitive features in market structure of housing property with regard to regional definitions. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Numder 4. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017, 191-198 pages. WoS.

Примітки 

Українські економісти
доктори економічних наук України
українські професори